Ранчо Пинабете има више значења:

 Ранчо Пинабете, Ел Салитрал (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Пинабете (Сан Франсиско Чапулапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику